Bankolé peut renvoyer à :
 Isaac de Bankolé, acteur ivoirien né en 1957
 Ornella Bankolé, basketteuse française née en 1997